Villa Amalia (Baarn)
 Villa Amalia (Bussum)
 Villa Amalia (film), Franse film uit 2009